Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 29 января по 4 февраля 2018 в городе Наёро. Турнир проводился в 35-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в марте 2018 в городе Норт-Бей (Канада).

Победителями чемпионата стала команда скипа Тори Коана, победившая в финале команду скипа Аюми Огасавара. Бронзовые медали завоевала команда скипа Тиаки Мацумура.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2018.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Akemi Fujii      ||  * || 4:6|| 3:6|| 3:7|| 5:7|| 2:5|| 5:6|| 3:6|| 9:6|| 1 || 7 ||8
|-
| 2||align=left|Natsuko Ishiyama || 6:4||  * || 8:2|| 5:7|| 4:7|| 4:8|| 5:7|| 4:9|| 8:3|| 3 || 5 ||6
|-
| 3||align=left|Momoka Iwase     || 6:3|| 2:8||  * || 2:9|| 4:7|| 2:7|| 4:7|| 2:7||15:2|| 2 || 6 ||7
|-
| 4||align=left|Asuka Kanai      || 7:3|| 7:5|| 9:2||  * || 4:9|| 2:7|| 5:4|| 7:8||6:10|| 4 || 4 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Тори Коана       || 7:5|| 7:4|| 7:4|| 9:4||  * || 3:6|| 7:1|| 6:7||15:1|| 6 || 2 ||3
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Тиаки Мацумура   || 5:2|| 8:4|| 7:2|| 7:2|| 6:3||  * || 3:4|| 5:4||10:3|| 7 || 1 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 7||align=left|Miori Nakamura   || 6:5|| 7:5|| 7:4|| 4:5|| 1:7|| 4:3||  * || 1:9||14:2|| 5 || 3 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 8||align=left|Аюми Огасавара   || 6:3|| 9:4|| 7:2|| 8:7|| 7:6|| 4:5|| 9:1||  * ||11:2|| 7 || 1 ||2
|-
| 9||align=left|Miwako Tatsudan  || 6:9|| 3:8||2:15||10:6||1:15||3:10||2:14||2:11||  * || 1 || 7 ||9
|}
 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
2 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 3 февраля, 13:00 Финал 4 февраля, 12:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2018 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2018

Спорт в Японии в 2018 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Январь 2018 года
Февраль 2018 года